Sacri cuori di Gesù, Maria e Giuseppe è un culto della chiesa cattolica che unisce i culti del Sacro Cuore di Gesù, del Cuore Immacolato di Maria e del Cuore castissimo di Giuseppe.

Voci correlate  
 Cuore (Bibbia)
 Cuore Immacolato di Maria
 Sacro Cuore di Gesù
 Cuore castissimo di Giuseppe

Festività cattoliche